Peugeot 208 steht für folgende Automobilmodelle:
 Peugeot 208 I, 2012 bis 2019
 Peugeot 208 II, seit 2019